Расширенная (аффинно расширенная) числовая прямая — множество вещественных чисел , дополненное двумя бесконечно удалёнными точками:  (положительная бесконечность) и  (отрицательная бесконечность), то есть . Следует понимать, что  не являются числами и имеют немного иную природу, но для них, как и для вещественных чисел, тоже определено отношение порядка. Также сами элементы  и  считаются неравными друг другу.

При этом для любого вещественного числа  по определению полагают выполненными неравенства . В некоторых дидактических материалах термин «расширенная числовая прямая» используется по отношению к числовой прямой, расширенной одной бесконечно удалённой точкой, не связанной с действительными числами отношением порядка, поэтому иногда для уточнения прямую с одной бесконечностью называют проективно расширенной, а с двумя — аффинно расширенной.

Знак плюс для элемента  часто не опускается как у других положительных чисел для того, чтобы избежать путаницы с беззнаковой бесконечностью проективно расширенной числовой прямой. Однако иногда знак всё же опускается, и в таких случаях проективная бесконечность обычно обозначается как .

Порядок 
Множество вещественных чисел  линейно упорядоченно по отношению . Однако в  нет максимального и минимального элементов. Если рассматривать систему вещественных чисел как линейно упорядоченное множество, то её расширение до системы  как раз состоит в добавлении максимального () и минимального () элементов.

Благодаря этому в системе  всякое непустое множество имеет точную верхнюю грань (конечную, если множество ограничено сверху, и , если не ограничено сверху). Аналогичное утверждение справедливо и для точной нижней грани. Этим объясняется удобство введения элементов  и .

В расширенной числовой прямой существует 3 вида промежутков: интервал, полуинтервал и отрезок.
  — интервал
 ,  — полуинтервал
  — отрезок
Так как бесконечности здесь такие же равноправные элементы как и числа, конечные и бесконечные промежутки не различаются как отдельные виды промежутков.

Топология 
Отношение порядка  порождает топологию  на . В топологии  открытыми промежутками являются промежутки вида:
 
 
 
 
где . Открытые множества же задаются как всевозможные объединения открытых промежутков.

Окрестности 
Окрестностью  точки  называется всякое открытое множество, содержащее эту точку. И, как следует из определения открытых множеств топологии , всякая окрестность точки  включает один из открытых промежутков, содержащий .

В курсах математического анализа обычно вводят более частное понятие -окрестности  точки расширенной числовой прямой ().

В случае , то есть когда  является числом, -окрестностью  называется множество:
 

Если же , то:
 
а если , то:
 

Понятие -окрестностей для бесконечных чисел определено таким образом, что во всех случаях — когда  является вещественным числом, или одной из бесконечностей — при уменьшении числа  соответствующие окрестности уменьшаются: .

Проколотые окрестности и -окрестности определяются соответственно как окрестность и -окрестность, из которых удалили саму точку.

Пределы 
Во многих курсах матанализа часто пределы при стремления к плюс или минус бесконечности определяются отдельно. Также часто отдельно определяются равенства пределов плюс и минус бесконечноти. В  все эти ситуации укладываются в единое определение предела (которое соответствует общетопологическому определению предела).

Пусть , где . В частности,  может быть вещественной функцией вещественного переменного. Пусть . Тогда:

 

При этом стремление к бесконечности с обеих сторон и равенство предела беззнаковой бесконечности этим определением не охватываются. Эти случа тоже могут быть охвачены общетопологическим определением предела, но уже в другой структуре, а именно в проективно расширенной числовой прямой.

Несмотря на то, что аффинно и проективно расширенные числовые прямые разные структуры, пределы в них связаны между собой. Если предел в  равен одной из бесконечностей, то в  он также равен бесконечности. Наоборот это не работает: если предел в  равен бесконечности, это ещё не значит, что в  он будет равен одной из бесконечностей. Пример этому всё тот же  в  равен бесконечности, а в  он не существует. Однако, связь между двумя структурами всё же можно сформулировать в виде утверждения в обе стороны: предел в  равен бесконечности равен бесконечности тогда и только тогда, когда в  он либо равен одной из бесконечностей, либо не существует, но при этом множество его частичных пределов состоит только из бесконечностей.

Компактность 
 — компактное хаусдорфово пространство. Пространство вещественных чисел  является полным, но не является компактным. Таким образом, расширенная система вещественных чисел  может рассматриваться как двухточечная компактификация . При этом  оказывается гомеоформным отрезку . Этот факт имеет наглядную геометрическую иллюстрацию. Аналитически гомеоформизм  задаётся формулой:
 
В  теорема Больцано — Вейерштрасса выполняется для любой последовательности, а не только для ограниченной. Это значит, что у любой последовательности в  существует сходящаяся в  подпоследовательность. Таким образом,  секвенциально компактно.

Операции 
Для вещественных чисел и элементов  определены следующие действия:

Значение выражений , , ,  не определены.

Вопреки распространённому мнению, значение выражения , где , тоже не определено. Доопределение этого выражение одной из бесконечностей нарушит непрерывность операции деления. Это можно проиллюстрировать на примере функции . Её предел в нуле слева равен , а справа , что означает, что двустороннего предела в этой точке нет. Из-за этого как бы мы не доопределили функцию в нуле, она останется разрывной.

Часто встречающаяся запись  или  относится к принципиально другой структуре — проективно расширенной числовой прямой, в которой бесконечность представляет собой совершенно другой объект.

Алгебраические свойства 
Следующие равенства означают: обе части либо обе равны, либо обе не имеют смысла
 
 
 
 

Следующие равенства верны, если их правая часть определена.
 

Следующие свойства верны, если обе части правого неравенства имеют смысл
 если , то 
 если , то

См. также 
Проективно расширенная числовая прямая

Примечания

Литература 
 
 
 

Математический анализ
Бесконечность
Вещественные числа